Тјешовице могу бити:

 Тјешовице (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Тјешовице (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република